Општина Аранђеловац је општина у Шумадијском округу у средишту Србије. По подацима из 2004. општина заузима површину од 376 km² (од чега на пољопривредну површину отпада 25603 ha, а на шумску 8.918 -{ha}-). 

Према прелиминарним подацима са последњег пописа 2022. године у општини је живело 41.693 становника (према попису из 2011. било је 46.225 становника). Центар општине је град Аранђеловац. Општина Аранђеловац поред града Аранђеловца обухвата још 18 села. 

У општини се налазе 22 основне и 4 средње школе.

Насеља 
Поред града Аранђеловца, који је и седиште општине, општини припадају и следећа сеоска насеља:

Становништво 
Према попису из 2011. године општина има 51.863 становника.

Национални састав становништва општине по попису 2011. године

Верски састав становништва општине по попису 2011. године

Види још 
 Букуља
 Шумадија

Референце

Спољашње везе 

 

 
Аранђеловац
Шумадијски управни округ